Carrick bezeichnet:
 Carrick (District), ein ehemaliger schottischer Distrikt in South Ayrshire
 Carrick (Argyll and Bute), eine schottische Ortschaft
 Carrick (Cornwall), Distrikt in England
 Carrick (Donegal), Ort in Irland
 Carrick (Orkney), eine Ortschaft auf den Orkneyinseln
 Carrick (Fuhrwerk), Kutschenart
 den ehemaligen Namen des Klippers City of Adelaide
 Lake Carrick, ein See in der Region Southland, Neuseeland

Carrick ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Carrick (* 1986), britischer Schauspieler
 Connor Carrick (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Edward Carrick (1905–1998), britischer Filmarchitekt, Buchautor, Maler und Zeichner
 Michael Carrick (* 1981), englischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Carrick (1873–1957), englisch-schwedischer Sportler und Sportfunktionär
 Sam Carrick (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Trevor Carrick (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler

Carrick ist der Name folgender Adelstitel:
 Earl of Carrick, ein britischer Adelstitel

Carrick ist Namensbestandteil folgender Orte:
 Carrick-on-Shannon, Ort in Irland
 Carrick-on-Suir, Ort in Süd-Irland

Siehe auch:
 Carrigg
 McCarrick
 Kaerrick
 Kerrick